Sunda (gemeente), een gemeente in Faeröer.
 Koninkrijken van Sunda
 Straat Soenda, de zeestraat in Indonesië.
 Soenda-eilanden, eilandengroep in Zuidoost-Azië, bij de Straat Soenda.
Kleine Soenda-eilanden
Grote Soenda-eilanden
 Koninkrijk Soenda, een oude landstreek in Zuidoost-Azië, in het westen van het eiland Java.
Soendaboog, een 6000 kilometer lange eilandboog 
Soendatrog, een trog in het noordoosten van de Indische Oceaan
Soendaplaat, een geologische plaat.

Zie ook:
Soenda (doorverwijspagina)